Hintermann ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Hintermann (auch: Carlo Hinterman; 1923–1988), italienischer Schauspieler
 Liselotte Schelbe Hintermann († 2014), Schweizer Politikerin
 Mirjam Hintermann (* 1990), Schweizer Unihockeyspielerin
 Niels Hintermann (* 1995), Schweizer Skirennläufer

Siehe auch:
 Verlag Hans-Rudolf Hintermann
 Hindermann